Владимир Михайлович Санги́ (род. 1935) — нивхский писатель и публицист. Автор книг на нивхском и русском языках.

Биография 
Родился 18 марта 1935 года в стойбище Набиль (теперь посёлок Сахалинской области). В 1959 году по окончании ЛГПИ имени А. И. Герцена начал преподавать в Александровском педагогическом училище и вступил в КПСС. В 1960 году переехал в Восточно-Сахалинский район, где ему предложили должность инспектора райисполкома по делам народов Севера, работал учителем интерната в п. Ноглики. Член СП СССР с 1962 года. В 1965 году окончил Высшие литературные курсы. 

С середины 1960-х жил в Москве, с 1975 года секретарь правления СП РСФСР. После перестройки переехал на Сахалин, в 1993 году избран вождём родов Кет Восточнобережного Сахалина и бассейна реки Тыми. Член Международной Лиги защиты прав и свобод человека при Экономическом и Социальном Совете ООН.

Владимир Санги — основатель нивхской литературы, один из авторов реформы нивхского алфавита (введен в действие Советом Министров РСФСР 29 июня 1979 года), автор правил нивхской орфографии, нивхского букваря, учебника нивхского языка, учебников для нивхских школ, книг для чтения на нивхском языке, издатель русских классиков в переводе на нивхский язык.

В его творчестве видна сохранённая в мифах связь человека с природой, с миром животных и с духовными силами, которые определяют материальное бытие.

В 2015 году, в связи с 80-летним юбилеем писателя, нефтегазовая компания Сахалин Энерджи вручила ему сертификат, подтверждающий, что рубиновой звезде седьмой величины в созвездии Рыб присвоено имя «Владимир Санги».

Также, в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, 18 марта состоялось заседание круглого стола «Сохранение и популяризация культурного и языкового наследия коренных народов севера Сахалина (нивхов)». Мероприятие было приурочено к 80-летнему юбилею Владимира Михайловича Санги. По решению Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова мероприятие прошло под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Произведения 
 
 
 
 Ложный гон, 1965, 1966
 Первый выстрел, 1965
 Легенды Ыхмифа, 1967, 1974
 Женитьба Кевонгов, 1975, 1977
 Месяц рунного хода, 1985
 Путешествие в стойбище Лунво, 1985
 Человек Ых мифа, 1986
 Морская поэма, 1988
 Эпос сахалинских нивхов, 2013

Библиография

Литература

Награды и премии 
 Государственная премия РСФСР имени М. Горького (1988) — за роман «Путешествие в стойбище Лунво» (1985)
 орден «Знак Почёта» (1977)
 медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970)
 медаль «За верность Северу» (2009)
 Орден Дружбы (2006)

Примечания

Избранное

Ссылки 
 
 
 
 Большая книга о малом народе // Российская газета, 1 ноября 2013
 Владимир Санги. Если не я, то никто // Литературная газета, 2015, № 12(6502)
 Ряд мероприятий провела компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» к 80 летию писателя
 Рубиновая звезда Владимира Санги // Литературная Россия, 22 июня 2020

Члены КПСС
Писатели XXI века
Члены Союза писателей СССР
Писатели-соцреалисты
Родившиеся в Сахалинской области
Персоналии:Сахалинская область
Писатели и поэты Сахалина